Ángel negro y sus variantes puede hacer referencia a:
 El ángel negro, película mexicana de 1942.
Ángel negro, película chilena del 2000.
 Los Ángeles Negros, banda chilena de boleros y baladas.
 El ángel negro, uno de los apodos del asesino argentino Carlos Robledo Puch.

Enlaces externos